Уэбер () — американская фамилия.

Известные носители:
 Уэбер, Джейк (род. 1964) — английский актёр.
 Уэбер, Чарли (род. 1978) — американский актёр
 Уэбер, Майк (род. 1987) — американский хоккеист.
 Уэбер, Мэри Эллен (род. 1962) — американская астронавтка.
 Уэбер, Стивен (род. 1961) — американский актёр, телевизионный сценарист и продюсер.
 Уэбер, Ши (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Уэбер, Эми (род. 1970) — американская киноактриса, фотомодель и телеведущая.